Secunda est un nom propre d'origine latine qui peut se référer à :

 Secunda, ville d'Afrique du Sud
  († vers 258 ou 303) avec Maxima, et Donatilla, vierges et martyres à Thuburbe en Afrique, sous Valérien ou Dioclétien ; fêtées le 30 juillet. 
 Sholom Secunda (1894-1974), Hazzan, compositeur américain, d'origine russe.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif